Epona – divinità romana e celtica
 Epona – personaggio di The Legend of Zelda
 Epona – personaggio del videogioco e anime Tears to Tiara
 3838 Epona – asteroide della fascia principale